Revientabuey puede referirse a:
 El nombre común de la planta Clematis recta; o
 El nombre común de la planta Ranunculus sceleratus.